Smultrongrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Smultrongrund, Vörå, Österbotten, 
 Smultrongrund (vid Grytskäret, Närpes), Österbotten, 
 Smultrongrund (vid Järvön, Närpes), Österbotten, 
 Smultrongrund, Nagu, Åboland, 
 Smultrongrund, Korpo, Åboland, 
 Smultrongrund, Kimitoön, Åboland,

Se även
Smultrongrundet
Smultrongrunden
Smultrongrynnan
Hallongrund

Robotskapade Finlandförgreningar